Elektra est un organisme diffuseur d’œuvres et d’artistes aux confluents de l’art contemporain et des nouvelles technologies. Elektra est l’organisme producteur du Festival Elektra et de la Biennale internationale d’art numérique à Montréal. Depuis sa création en 1999, Elektra travaille à la promotion à l’international d’artistes et d’œuvres québécois et canadiens.

Description 
Elektra diffuse et promeut la création artistique explorant les intersections entre les supports d’expressions traditionnels tels que la musique, la vidéo, le cinéma, le design, le jeu et l'installation sonore ou interactive, et les plus récentes technologies numériques, dans une perspective de recherche et de création techno-scientifique.  

Ses événements accueillent des artistes d’avant-garde du monde entier en mettant l’accent sur la création québécoise et canadienne, et contribuent à installer Montréal comme plaque tournante de l’art contemporain numérique.

Historique 
En 1999,  et musique électronique de pointe.

Programmations 
Les productions d'Elektra sont variées. 
 Festival ELEKTRA œuvre depuis 1999 à faire découvrir des performances artistiques audiovisuelles, immersives, participatives et/ou robotiques.  
 Le Marché international de l’art numérique (MIAN) est une rencontre professionnelle ouverte au public. Organisé dans le cadre du Festival Elektra depuis 2007, le MIAN réunit chaque année une sélection d'acteurs majeurs de la scène numérique internationale dans le but d’encourager les échanges et de stimuler le rayonnement des artistes d'ici à l'étranger. 
 La Biennale internationale d’art numérique (BIAN) est une exposition d’art contemporain numérique qui se tient à Montréal, au printemps. Chaque édition met en avant l’art numérique d’un pays ou d’une région du monde, aux côtés d’artistes canadiens et internationaux. Alors que le Festival Elektra se concentre sur les performances, la BIAN présente des installations robotiques, interactives, produites par le biais de médias numériques, ou des œuvres issues d’explorations en lien avec la recherche techno-scientifique.
 BIAN 2018 AUTOMATA : Chante le corps électrique – 21 juin au 5 août – Pays invité : Allemagne  
 BIAN 2016 AUTOMATA : L’art fait par les machines pour les machines – 3 juin au 3 juillet – Pays invité : Suisse 
 BIAN 2014 PHYSICAL/ITÉ  – 1 mai au 19 juin – Région invitée: : La Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 BIAN 2012 PHENOMENA – 18 avril au 13 juin – Pays invité : France 

Au-delà de son festival annuel et de sa biennale, Elektra Montréal participe ou organise d’autres activités ponctuelles pour la dynamisation de la création artistique numérique sur le territoire montréalais, notamment des tournées d’artistes, des activités pédagogiques et des activités de médiation culturelle en lien avec le secteur de l’art et de la création numérique. 

En 2019, Elektra a ouvert la Galerie Elektra. Située au Pôle de Gaspé, la Galerie Elektra valorise les découvertes artistiques locales et internationales en mettant l’accent sur les premières et les exclusivités de l’art contemporain numérique.   

À l’international, Elektra organise et collabore à de nombreux événements, festivals, expositions et conférences, pour promouvoir l’art contemporain numérique québécois.

Notes et références

Liens externes 
 

Festival de musique à Montréal
Art numérique
Association ou organisme lié à l'art contemporain
Art à Montréal
Art contemporain au Québec
Informatique au Québec
Association ou organisme culturel à Montréal